Termenul incubator (din franceză: "incubateur") se poate referi la:
 o instalație special amenajată, de clocire artificială, pentru asigurarea condițiilor de temperatură, umiditate etc., necesare dezvoltării embrionului păsărilor; cloșcă artificială;
 o cameră special amenajată în care se poate asigura dezvoltarea, în condiții optime, a copiilor născuți prematur.

Vezi și 
 Incubație